Ири́на Ильи́нична Елисе́ева (род. 17 ноября 1943, совхоз «Красная Тымь», Кировский район, Сахалинская область) — советский и российский экономист, кандидат экономических наук (1974), доктор экономических наук (1984), член-корреспондент РАН (31.03.1994), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). Директор Социологического института РАН (Санкт-Петербург) (2005—2015).

Биография 
Выпускница, а с 1965 года — сотрудник Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (с 1990 — заведующая кафедрой статистики и эконометрики). Возглавляет секцию социально-экономических проблем и статистики Дома ученых им. М. Горького РАН. Заместитель академика-секретаря секции экономики Международной академии наук высшей школы. Член совета Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (2000—2006 и вновь с 2010 года). И. И. Елисеева входит в:
 Президиум Санкт-Петербургского научного центра РАН;
 экспертный совет по экономическим наукам ВАК РФ;
 диссертационные и учёные советы ряда петербургских вузов и научных учреждений;
 редколлегию журнала «Вопросы статистики».

С 2005 года по инициативе И. И. Елисеевой стал выходить общероссийский научно-практический журнал «Финансы и бизнес». Она же является главным редактором этого журнала.

Основные работы 
 Елисеева И. И., Рукавишников В. О. Группировка, корреляция, распознавание образов : (Статистические методы классификации и измерения связей). — М. : Статистика, 1977. — 143 с. : ил. — (Математическая статистика для экономистов)
 Елисеева И. И., Кадибур Т. С. Здравствуй, новый человек. — М. : Мысль, 1987. — 140,[2] с. — (Популярная демография)
 Плошко Б. Г., Елисеева И. И. История статистики. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 294,[1] с. : портр. — ISBN 5-279-00304-2
 Моя профессия — статистик. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 122,[3] с. : ил. — ISBN 5-279-00519-3
 Елисеева И. И., Терехов А. А. Статистические методы в аудите. — М. : Финансы и статистика, 1998. — 174 с. : ил., табл. — ISBN 5-279-02045-1
 Эконометрика : учебник для студентов вузов. / [И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.]; под. ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2001.
 Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. — М.: Финансы и статистика, 2003.
 Елисеева И. И., Дмитриев А. Л. Очерки по истории государственной статистики России. — Санкт-Петербург : Росток, 2016. — 287 с. : портр., табл. — ISBN 978-5-94668-208-4

Награды и премии 

 Орден Дружбы (2005).
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999),
 Медаль В. Леонтьева «Достижения в области экономики» РАЕН.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница И. И. Елисеевой на сайте Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
 Страница И. И. Елисеевой на сайте Европейского университета (Петербург)
 Сборник избранных статей и библиографический указатель научных трудов И. И. Елисеевой С. 3—50.
 Интервью с членом-корреспондентом РАН Ириной Ильиничной Елисеевой // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. № 1.

Экономисты СССР
Статистики СССР
Женщины-статистики
Социологи по алфавиту
Социологи России
Сотрудники Социологического института РАН
Женщины-социологи
Авторы учебников экономики